Аксутла има више значења:

 Општина Аксутла (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аксутла (Аксутла, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику